Sunnersta kan syfta på:

 Sunnersta – en stadsdel i Uppsala
 Sunnerstaåsen – en del av Uppsalaåsen
 Sunnerstabacken – ett populärt utflyktsmål vid Sunnerstaåsen
 Sunnersta Herrgård – en herrgård i Sunnersta
 Lilla Sunnersta – en gård och studentbostäder i Uppsala
 Sunnerstaviken – en vik av Fyrisån
 Sunnersta fornborg – en fornborg på Sunnerstaåsen vid Sunnersta i södra Uppsala
 Sunnerstaån – ett vattendrag i Sundsvalls kommun